Upałty ist eine polnische geographische Bezeichnung:
 Upałty, unbewohnte Insel im Jezioro Mamry, Powiat Węgorzewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Upalten, Kreis Angerburg, Ostpreußen
 Upałty (Giżycko), Dorf im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Upalten, Kreis Lötzen, Ostpreußen

Siehe auch
 Upałty Małe